XXXIV Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Ереване по круговой системе. В нём приняли участие 18 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение. Двое спортсменов — Александр Балякин и Алексей Чижов набрали по 10½ очков. Они стали чемпионами страны, бронзу завоевал Гунтис Валнерис.

Итоговое положение

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте KNDB
 Архив журналов «Шашки» за 1959-1992 годы
 Журнал «Шашки» 1988 №4

Мужчины 1988
Спортивные соревнования в Ереване
1988 год в шашках
Чемпионаты СССР в 1988 году
1988 год в Армении
Соревнования по шашкам в Армении